

Patronyme 

 Dominique Méda (1962- ), philosophe, sociologue et haut fonctionnaire française.
 Didier Méda (1963-2001), sportif de haut niveau français (ski acrobatique).